Tisífone (en griego Τισιφόνη, ‘vengadora del asesinato’) puede referirse a:

Mitología griega 
 Tisífone, erinia encargada de castigar los delitos cometidos por asesinato: parricidio, fratricidio y homicidio.
 Tisífone, hija de Alcmeón y Manto. Alcmeón dejó accidentalmente a sus hijos, Tisífone y Anfíloco, con Creonte. La esposa de este vendió a Tisífone como esclava, envidiosa de su belleza, pero no se dio cuenta de que el comprador actuaba de parte de su padre. Cuando Alcmeón regresó, rescató a su hija y recuperó a su hijo.
 Tisífone, hija de Antímaco (Troya), esposa de Meneptólemo.

Astronomía 
 (466) Tisiphone, un asteroide del cinturón exterior de asteroides.